Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
 Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
 Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg
 No Te Va Gustar, Uruguayaanse band